Osnovna šola Franceta Bevka je naziv več osnovnih šol, poimenovanih po Francetu Bevku:
 Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana
 Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin

France Bevk